Bohemia – jaskinia w Nowej Zelandii
 Bohemia – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
 Bohemia – miejscowość w hrabstwie East Sussex (Anglia)
 Bohemia – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Bohemia  (ang. Bohemia Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ontonagon
 Bohemia  (ang. Bohemia Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Knox
 Bohemia  (ang. Bohemia Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Saunders
 Bohemia – planetoida o numerze katalogowym 371
 Bohemia (Czechy) – łacińska nazwa krainy historycznej Czech

Zobacz też 

 bohemizm (czechizm) – wyraz, zwrot lub konstrukcja składniowa zapożyczona z języka czeskiego